Декаданс ( — упадочный):

 Декаданс — модернистское направление в искусстве.
 «Декаданс» — третий альбом группы «Агата Кристи».
 «Дека-данс» — аниме-сериал 2020 года от студии NUT.

См. также 
 Поваренная книга Декаданса
 Певец декаданса
 Décadent